Le smog  est une brume bleuté à roussâtre provenant d'un mélange de polluants atmosphériques qui limite la visibilité dans l'atmosphère.

Cinéma et télévision
 Smog est un film italien réalisé par Franco Rossi en 1962.
 Smog est un téléfilm allemand réalisé par Wolfgang Petersen en 1973.
 Smog est un film suisse réalisé par Christian Mottier en 1973.
 Smog est un téléfilm américain réalisé par Jon Favreau en 1999.
 Smog est un film chilien réalisé par Sebastián Campos et Marialy Rivas en 2000.

Autres fictions 
 Lou Smog, série de bande dessinée.

Organisation de fiction
Miss Ylang-Ylang#Activités criminelles

Musique
 (Smog) ou Bill Callahan, un musicien américain
Smog, est une chanson du rappeur belge Damso extrait de l'album Lithopédion (2018).